Матчі Групи A групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 9 по 19 червня 1990 року на Олімпійському стадіоні в Римі та Стадіо Комунале у Флоренції.

Переможцем Групи A стали господарі турніру, італійці, які виграли усі свої матчі у групі. Другим учасником раунду плей-оф з Групи A стала команда Чехословаччини. До наступного раунду не змогли пройти збірна США, яка програла усі матчі із загальним рахунком 2:8, а також команда Австрії, яка фінішувала на третьому місці з двома очками, чого виявилося недостатньо аби увійти до четвірки найкращих команд з тих, що посіли треті місця.

Турнірне становище

Матчі

Італія — Австрія

США — Чехословаччина

Італія — США

Австрія — Чехословаччина

Італія — Чехословаччина

Австрія — США

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група A
Червень 1990